Carum ferulaceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Erwin Emil Alfred Janchen. Carum ferulaceum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
ferulaceum